Legende:

In der dieser Saison wurde erstmals in vier Sechser-Gruppen anstelle von zwei Achter-Gruppen gespielt. Vor der Endrunde, die wie bisher mit vier Teams an einem Wochenende ausgetragen wurde, gab es nunmehr ein Viertelfinale, für das sich die ersten beiden jeder Gruppe qualifizierten. Die Viertelfinal-Spiele fanden bei den Gruppenersten statt.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand in der Deuteron-Halle beim Club an der Alster in Hamburg statt.

Aufstieg 
Die jeweiligen Regionalliga-Meister stiegen direkt in die entsprechende Gruppe auf: Harvestehuder THC (Nord), Berliner SV 92 (Ost), HC Wacker München (Süd), Gladbacher HTC (West).

Quellen 
  

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2000
Hockey 2001